Rose Bay, quartier du sud-est de Sydney dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud
 Rose Bay, quartier de Hobart, dans l'État de Tasmanie
 Rose Bay, communauté du comté de Lunenburg dans la province de Nouvelle-Écosse